

Openbaar Vervoerlijnen

Trein
 S8 (Berlijn)

Metro
 Lijn 8 (metro van Barcelona)
 Lijn 8 (metro van Madrid)
 Parijse metrolijn 8
 Lijn 8 (metro van Shanghai)

Tram
Tramlijn 8 (Amsterdam)
Tramlijn 8 (Antwerpen)
Tramlijn 8 (Brussel)
Tramlijn 8 (Haaglanden)
Tramlijn 8 (Parijs)
Tramlijn 8 (Rotterdam)

Bus
Opgeheven lijnen:
 Buslijn 8 (Amsterdam)
 Buslijn 8 (Gent)
 Buslijn 8 (Kortrijk)